Apis Bruoc Sella est une association belge qui a pour objectif de rapprocher la nature de la ville, en s'appuyant entre autres sur la promotion des abeilles. Elle utilise l'apiculture pour développer communication, éducation et partenariats divers.

Origine 
Apis Bruoc Sella est une association sans but lucratif  bruxelloise créée en 2004, au départ de l’association de fait « Des abeilles dans ma ville », lancée en 2002.
Son but est de recréer et maintenir un lien fort entre la nature et les hommes, en utilisant les abeilles pour y parvenir.

L'association doit son nom au  genre Apis, qui regroupe les abeilles à miel, et à Bruoc Sella, l'une des étymologies probables de l'actuel nom de Bruxelles.

Objectifs 
Apis Bruoc Sella a pour objectifs la sensibilisation à l’écologie urbaine et l’éducation à l’environnement, grâce à l’observation et la compréhension de la nature en ville. Elle vise à encourager le développement du « pôle nature » dans les concepts de ville durable et de développement durable, en protégeant et promouvant les insectes  pollinisateurs,  espèces clés de voûte des écosystèmes, composantes essentielles de la biodiversité — notamment alimentaire — et acteurs importants mais peu visibles du paysage urbain. 

L’association plaide pour une apiculture douce, respectueuse des  abeilles domestiques, et pour la mise en place d’une politique apicole soutenable et intégrée dans la ville. Pour ce faire, elle favorise le recours à l’abeille noire indigène (Apis mellifera mellifera) et milite pour une meilleure prise en considération des pollinisateurs sauvages, notamment les nombreuses espèces d'abeilles sauvages présentes dans la région de Bruxelles-Capitale.

Activités principales 
Apis Bruoc Sella utilise les  abeilles domestiques et sauvages comme vecteur de communication principal dans l’ensemble de ses activités de sensibilisation à l'environnement et de conservation ou de développement de la nature urbaine.

Activités pédagogiques 
Membre du Réseau Idée pour l'éducation à l'environnement, l'association place régulièrement des  ruches dans les écoles (maternelles, primaires et  secondaires), ou y mène des actions ponctuelles autour de ruchettes vitrées, dans le but de faire comprendre la logique de l'écosystème, qui relie tous les êtres vivants. Elle s'implique également dans la formation des futurs professionnels (de l’enseignement, de l’horticulture, de l’agriculture, etc.) en développant des projets avec différentes  hautes écoles. Ses activités pédagogiques dépassent le seul cadre scolaire et s’étendent à la formation continue des professionnels (responsables  communaux ou  régionaux de plantations,  maraîchers, etc.)

De nombreuses activités pédagogiques sont menées au jardin botanique Jean Massart, où l'association a mis en place le "sentier des abeilles".

Activités de communication 
En 2013, l'association met en place une  campagne de communication intitulée "Merci les abeilles", autour de plusieurs abeilles géantes (costumées). Cette action s'intègre dans le Plan Abeilles 2013-2014 du  Service Public Fédéral Santé Publique et Environnement et vise à le faire connaître du grand public. Des actions conjointes sont menées avec le SPF et l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique lors de différents évènements festifs (Fête nationale belge, festival Couleur Café, etc.)

Partenariats scientifiques 
Apis Bruoc Sella a à cœur de développer les connaissances scientifiques sur les abeilles sauvages et leurs relations à l'environnement urbain. L'association est impliquée dans des projets universitaires, dont les "villages d'abeilles sauvages", à l'échelon  fédéral, en collaboration avec l'Université de Mons, l'Université libre de Bruxelles et l'Université de Gand, et diverses études consacrées aux impacts de la verdurisation urbaine sur la diète des  bourdons, menées par l'Université catholique de Louvain, et dont elle assure le volet communication.

Verdurisation urbaine 
L'association s'intéresse de près à la verdurisation des quartiers, en dehors des espaces de nature tels que les parcs classés comme sites Natura 2000. Elle initie notamment des réflexions sur l'impact des végétations ordinaire et horticole sur la biodiversité, et essaie d'orienter les choix de plantations communales et régionales pour en optimiser l'intérêt. En , un colloque interdisciplinaire sur les  arbres d'alignement, organisé en collaboration avec le Jardin botanique national de Belgique, a introduit — au niveau régional, surtout — la réflexion sur le choix des essences d'arbres, à la suite notamment des effets nocifs constatés des  tilleuls argentés et  tilleuls de Crimée sur les bourdons.

En parallèle, les actions « Maya’ge », initiées en 2010, visent la densification du  maillage vert et bleu bruxellois, par le fleurissement  écocitoyen des pieds d’ arbres d’alignement, des balcons et façades, en collaboration avec les pouvoirs et services  communaux compétents. Ces actions se situent au confluent de l'écologie urbaine et de l'écologie sociale. 

En 2011, "Maya'ge" a été récompensé du second prix du concours Bruocsella, organisé par le groupe d'entreprises Prométhéa, et visant à récompenser des initiatives qui améliorent le cadre de vie urbain. En 2012, l'action s'étendait sur les communes de Molenbeek-Saint-Jean, Forest, Watermael-Boitsfort et Schaerbeek. 

Depuis 2013, Apis Bruoc Sella est intégrée comme référent pour les "Quartiers Verts" d'Inter-Environnement Bruxelles, aux côtés de Natagora.

La réflexion est également portée vers les administrations régionales, avec notamment un partenariat établi avec Bruxelles Mobilité, l'administration bruxelloise des  infrastructures et des déplacements, qui expérimentera les plantations indigènes et  mellifères sur certains grands axes routiers de la capitale. Ce projet contribuera également à l'étude menée par l'Université catholique de Louvain.

Filière « Miel de Bruxelles » 
À l'origine impliquée dans le Réseau des acteurs  bruxellois pour l'alimentation durable (jusqu'en 2012), l'association a lancé un label « Miel de Bruxelles », ouvert à tous les producteurs de la région, et utilise ses propres productions pour démontrer la compatibilité de la ville et de la production d'un produit sain et de grande qualité gustative. Elle ne commercialise cependant qu'une très faible part de sa production, l'essentiel étant réinvesti dans les projets qu'elle mène.

Des ruches sur des toits 
De nombreux projets impliquent la création de  ruchers sur les toits de divers bâtiments : écoles ("Une ruche à l'école" place une ruche pendant une année scolaire, dans une école différente tous les ans), université libre de Bruxelles (campus de la Plaine, depuis 2004), bâtiments communaux (administration de Bruxelles-ville en 2010, maison communale de Molenbeek-Saint-Jean en 2012, bibliothèque d'Ixelles en 2012), Comité économique et social européen (depuis 2012).

Liens externes 
 
 
 
 Site officiel : www.apisbruocsella.be
 Site sur les arbres d'alignement : www.alignement.be
 Site du Réseau Idée : www.reseau-idee.be

Notes et références

Association ou organisme lié à l'environnement en Belgique
Association à Bruxelles
Agriculture urbaine en Belgique